William Herschel (1738–1822) – astronom, fizyk i kompozytor, odkrywca promieniowania podczerwonego i Urana
 John Herschel (1792–1871) – astronom, fizyk i chemik, syn Williama
 Caroline Herschel (1750–1848) – astronom, siostra Williama
 Kosmiczne Obserwatorium Herschela (w skrócie Herschel) – teleskop kosmiczny
 Herschel – planetoida nazwana na cześć Williama Herschela
 Herschel – wielki krater uderzeniowy na Mimasie

Zobacz też 
 zjawisko Herschela – zjawisko fotograficzne odkryte przez Johna Herschela